De lokvogel, een roman van John le Carré uit 1983
 The Little Drummer Girl (film), een film van George Roy Hill uit 1984
 The Little Drummer Girl (miniserie), een miniserie van Park Chan-wook uit 2018